Больничный — название населённых пунктов в России:
 Больничный — посёлок, Великогубское сельское поселение, Медвежьегорский район, Карелия
 Больничный — посёлок, Шуньгское сельское поселение, Медвежьегорский район, Карелия

См. также 
 Больничный городок
 Больничный переулок
 Листок нетрудоспособности (больничный лист)